Паскуалини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Паскуалини, Алессандро (1493—1559) — итальянский архитектор.
 Паскуалини, Лоренцо (род. 1989) — итальянский футболист.

См. также 
 Паскуалино